Feminist Sweepstakes — второй альбом группы Le Tigre, был выпущен в 2001 году на лейбле Mr. Lady.

Список композиций 
 «LT Tour Theme» — 2:47
 «Shred A» — 2:46
 «Fake French» — 2:53
 «FYR» — 3:15
 «On Guard» — 3:30
 «Much Finer» — 2:33
 «Dyke March 2001» — 4:37
 «Tres Bien» — 3:08
 «Well, Well, Well» — 4:19
 «TGIF» — 3:18
 «My Art» — 2:01
 «Cry for Everything Bad That’s Ever Happened» — 2:41
 «Keep on Livin'» — 3:10

На альбоме выпущенном 24 августа 2004 года присутствует бонус трек песни «Well, Well, Well» в другом исполнении.

Чарты

Участники записи 
 Kathleen Hanna
 Johanna Fateman
 JD Samson

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Le Tigre World
 Last.fm

Альбомы 2001 года
Альбомы электронной музыки